Јадранска лига у кошарци 2003/04. је трећа сезона регионалне кошаркашке Јадранске лиге. Лига се од оснивања званично назива Гудјир лига због спонзорског уговора са компанијом Гудјир. Ове сезоне лига је проширена за два места, тако да је учествовало 14 клубова из 4 различите земље - по 4 из Словеније, Србије и Црне Горе и Хрватске, као и 2 из Босне и Херцеговине.

Клубови у сезони 2003/04. 
Промене у односу на претходну сезону:
 Државе: За израелски Макаби овога пута није било места, а и Босна и Херцеговина је изгубила једног представника. Словенија је добила једно место више, а Србија и Црна Гора чак три.
 Клубови: Босна АСА и Макаби Тел Авив се ове сезоне нису такмичили, а њихова и додатна два места настала проширењем лиге заузели су Будућност, Ловћен, Рефлекс и Геоплин Слован. Ловћен и Рефлекс су ове сезоне по први пут учествовали у лиги.

Резултати по колима 
{| table width=100%
|-
| width=20% valign="top" |

| width=20% valign="top" |

| width=20% valign="top" |

| width=20% valign="top" |

| width=20% valign="top" |

{| border=0 cellspacing=0 cellpadding=1em style="font-size: 85%; border-collapse: collapse;" width=100%
|-
| colspan=5 bgcolor=#98A1B2 style="border:1px solid #7A8392;" |5. коло 
|- align=center bgcolor=#f5f5f5
| Ц. звезда - Олимпија || 90:95
|- align=center bgcolor=#FFFFFF
| Будућност - Крка || 99:84
|- align=center bgcolor=#f5f5f5
| Сплит - Цибона || 68:83
|- align=center bgcolor=#FFFFFF
| Слован - Широки || 57:72
|- align=center bgcolor=#f5f5f5
| Б. пивара - Ловћен || 102:97
|- align=center bgcolor=#FFFFFF
| Загреб - Пивоварна || 78:62
|- align=center bgcolor=#f5f5f5
| Задар - Рефлекс || 77:82
|}
|}

Табела 

Легенда:

Завршни турнир четворице (Фајнал-фор) 
Завршни турнир четворице за сезону 2003/04. одржан је од 16. до 18. априла 2004. у Кошаркашком центру Дражен Петровић у Загребу. На њему су учествовали Цибона ВИП из Хрватске, Рефлекс и Црвена звезда из Србије и Црне Горе, као и Унион Олимпија из Словеније.

Полуфинале

Финале

Статистички најбољи играчи

Поени

Скокови

Асистенције

МВП рангирање

Најкориснији играчи кола

Клубови Гудјир лиге у европским такмичењима

Спољашње везе 

 Званичан сајт Јадранске лиге на енглеском

Сезоне Јадранске лиге у кошарци
Кошарка у 2003.
Кошарка у 2004.